Владимир Александрович Марченко:
 Владимир Александрович Марченко (род. 1922) — советский и украинский учёный-математик.
 Владимир Александрович Марченко (род. 1971) — украинский государственный и политический деятель.